Lucien Leuwen é um romance inacabado escrito por Stendhal em 1834. Foi publicado postumamente em 1894.

Livros de Stendhal